Frédéric Mac Donough, de son pseudonyme Mac Delta est un compositeur de musique éclectique  à Charleroi.

, il s'est toujours voué une réelle passion pour la musique comme en témoigne son parcours classique à l'Académie de musique Maurice Guillaume (médaillé en percussion de la Communauté française de Belgique et de la ville en 1989, auprès de Claude Podgornik).

Il poursuit sa formation à l'Académie André Souris de Marchienne-au-Pont, en batterie auprès de Jérome Baudart et en piano, auprès de Sabin Todorov.

, qu'il découvre la musique assistée par ordinateur auprès d'Eric Bettens. .

Notons également, qu'il sera l'auteur de quatre ouvrages concernant la peinture régionale de Charleroi.

Après avoir rédigé l'Abécédaire des peintres du pays de Charleroi, du XVI au XXI siècle, paru aux éditions Labor en 2006, il réalise trois monographies de Gustave Camus, L'Évolution créative sans limite, Marcel Delmotte Le Maître du surréalisme en Belgique et Gilberte Dumont - La Perfection devenue peinture.

Biographie 
Frédéric Mac Donough nait à Charleroi. Ayant passé les vingt-cinq premières années de sa vie dans le canton de Châtelet, il vit actuellement à Gerpinnes (Hainaut - Belgique).

Publications littéraires 
 
 2009 : Gustave Camus - L'évolution créative sans limite
 2009 : Marcel Delmotte - Le Maître du Surréalisme en Belgique
 2009 : Gilberte Dumont - La Perfection devenue peinture.

Compositions musicales 
 2016 - "Le Passé de Charleroi" dans le cadre du festival Mai'tallurgie et concert au Rockerill. Cette musique sera reprise dans un montage de David Gavignet, en 2017 et fera le buzz 
 2017 - "Je suis ton père" (dans le cadre d'un concours radio)
 2017 - "Angels" - Titre qui sera repris dans un montage vidéo "Le Mont Saint-Michel par drone" pour le journal Ouest-France

Références 

2017 - Première diffusion du titre "Je suis ton père" dans l'émission "Made in Belgium" de Gil Vasa sur Charleking Radio

2017 - Première interview d'Eddy Piron pour Ramdam Musique Radio, un compositeur gerpinnois de génie : https://www.youtube.com/watch?v=PWOZM4D5zlE

2017 - Première interview sur le plateau de Radio Judaïca 

2017 - Article dans la Nouvelle Gazette de Charleroi du 11 août 2017 : "Charleroi en cartes postales fait le buzz" et dans La Meuse On-Line du 10 août 2017 http://namur.lameuse.be/112500/article/2017-08-10/charleroi-en-cartes-postales-fait-le-buzz 

2017 - Interview en direct sur le plateau de Télésambre du 17 août 2017 http://www.telesambre.be/-plongee-en-images-et-en-musique-dans-le-passe-de-charleroi_d_23158.html

2017 - Article de RTL - Une vidéo émouvante et nostalgique pour tous les amoureux de Charleroi http://www.rtl.be/info/vous/temoignages/frederic-est-tres-fier-d-avoir-compose-la-musique-de-cette-video-sur-le-passe-glorieux-de-charleroi-j-ai-la-fibre-carolo--954686.aspx ou http://www.rtl.be/info/page/rtl-info-page-de-tags/577.aspx?tag=CHARLEROI

Écrivain belge francophone
Naissance en août 1970
Naissance à Charleroi